Шебојган има више значења:
 Округ Шебојган (Мичиген)
 Шебојган (Мичиген)
 Округ Шебојган (Висконсин)
 Шебојган (Висконсин)